Мужская сборная Сербии по гандболу — национальная команда, представляющая Сербию на международных соревнованиях по гандболу. Управляется Гандбольным союзом Сербии. Ранее выступала под знамёнами сборных СФРЮ, Югославии, Сербии и Черногории. В 1999 году была названа лучшей национальной спортивной командой с точки зрения Югославского олимпийского комитета.

Достижения сборной

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Чемпионат Европы

См. также 
 Женская сборная Сербии по гандболу

Ссылки 
 Официальный сайт Гандболистского союза Сербии

Сербия
Гандбол в Сербии
Гандбол